Einen Schwanenteich gibt es an folgenden Orten:
 Schwanenteich (Flensburg)
 Schwanenteich (Gießen)
 Schwanenteich (Haldensleben)
 Schwanenteich (Hückeswagen) in Johanny’s Park
 Schwanenteich (Koblenz)
 Schwanenteich (Leipzig)
 Schwanenteich (Mühlhausen)
 Schwanenteich (Neubrandenburg)
 Schwanenteich (Tallinn) im Park von Kadriorg
 Schwanenteich (Zwickau)

Am Schwanenteich:
 Brücke im Glacis am Schwanenteich, Minden
 Haus am Schwanenteich, Lutherstadt Wittenberg

Siehe auch:
 Schwanteich
 Schwanensee (Begriffsklärung)
 Schwanenweiher
 Schwanenspiegel